Железник може да се отнася за:

 село Железник (Област Бургас);
 село Железник (Област Кърджали);
 Железник, квартал на Стара Загора;
 Железник, квартал на Белград;

Вижте също 
 Железнец